Sebastián Cardero (24 de marzo de 1976; Caballito, Buenos Aires) es un baterista argentino. Fue integrante del grupo musical de Argentina Los Piojos desde el 2000 en reemplazo de Daniel Buira.

Carrera musical 

Antes de ser popularmente conocido por tocar en Los Piojos, Sebastián fue el baterista estable de grandes músicos, entre ellos Luis Salinas. Se movió varios años por el circuito Jazz Fusion de Buenos Aires. 
Después de la separación de Los Piojos, conformó el grupo "El Vuelo de La Grulla", junto a Guillermo Cudmani en voz y guitarra y Fernando Cardero (su hermano) en bajo y coros. A principios del 2018 se unió como miembro estable en La Franela, banda de su ex compañero de Los Piojos Daniel "Piti" Fernández.

Discografía

Videografía

Véase también 
 Los Piojos
 Rock de Argentina

Bateristas_de_rock_de_Argentina
Bateristas de Argentina
Miembros de Los Piojos
Músicos de Argentina del siglo XX
Músicos de Argentina del siglo XXI
Músicos de la ciudad de Buenos Aires
Músicos de rock de Argentina
Músicos zurdos